Die Austrian Open 2019 im Tischtennis waren das zwölfte Turnier der ITTF World Tour 2019. Sie fanden vom 12. bis 17. November 2019 im österreichischen Linz statt.

Einzel

Männer

Frauen

Doppel

Männer

Frauen

Mixed

Sonstiges 
Wang Chuqin wurde vom chinesischen Verband für drei Monate gesperrt, nachdem er nach seiner Vorrundenniederlage gegen Zhao Zihao seinen Schläger auf den Tisch geworfen hatte. Im gemischten Doppel traten dadurch in der ersten Runde in einer Begegnung beide Doppel nicht an.

Weblinks 
 Die Austrian Open 2019 auf der Website der ITTF (abgerufen am 17. November 2019)
 Die World Tour 2019 auf der Website der ITTF (abgerufen am 17. November 2019)

Einzelnachweise 

ITTF World Tour
Sportveranstaltung in Linz
Tischtenniswettbewerb in Österreich
Tischtennisveranstaltung 2019